Eryniopsis lampyridarum — вид зигомикотовых грибов семейства энтомофторовых (Entomophthoraceae).

Распространение 
Северная Америка

Экология 
Паразитарный энтомофильный вид. Паразитирует на жуках Chauliognathus pensylvanicus семейства мягкотелок (Cantharidae). Согласно исследованиям Дональда Стейнкрауса из университета Арканзаса 2017 года, около 20% проверенных мягкотелок было заражено грибком Eryniopsis lampyridarum.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Энтомофторовые